Horácio Campos, ou Horácio Mendes Campos, foi um poeta e escritor brasileiro, nascido no estado do Rio de Janeiro.

Legado

Música 
É autor de algumas letras:

• A Voz do Violão, gravada inicialmente por Franscisco Alves em 1928, e regravada posteriormente diversas vezes por vários intérpretes.

• Dentinho de Ouro, gravada por Aracy Cortes em 1932.

Literatura 
• Colaborou quase anonimamente no jornal humorístico "A Manha", de Aparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, o Barão de Itararé.

• Foi responsável pelo "suplemento lusitano" do jornal, escrevendo paródias de poetas portugueses e brasileiros, além de composições próprias. Sua maneira de escrever correspondia, no falar dos lusitanos, ao que Juó Bananére fazia com o falar dos italianos.

• Sob o pseudônimo Furnandes Albaralhão, reuniu parte desse material num livro intitulado “Caldo Berde”, obra que, de tão rara, não participa dos arquivos da Fundação Biblioteca Nacional.

Ligações externas 
Recanto das Palavras Pequena biografia e alguns poemas.

All Brazilian Music Relação dos intérpretes que gravaram A Voz do Violão.
Poetas do estado do Rio de Janeiro